Eggerstedt ist der Familienname folgender Personen: 
 Otto Eggerstedt (1886–1933), deutscher Politiker der SPD und Mitglied des Reichstages von 1921 bis 1933
 Heinrich Eggerstedt (1904–1945), deutscher Architekt

Eggerstedt ist der Name eines Stadtteiles der Stadt Pinneberg im Kreis Pinneberg
 Eggerstedt (Pinneberg)